Bokod kan syfta på följande:
 Bokod, en kommun i Filippinerna
 Bokod, Ungern, en ort i Ungern